А́тка — посёлок городского типа в Хасынском районе Магаданской области России.

География 
Расположен в 199 км к северу от областного центра — Магадана.

История 
Возник в начале 1930-х годов как дорожный пункт при строительстве Дальстроем Колымской трассы. Название Атка дано в честь первой автотракторной колонны (сокращенно АТК), прошедшей по этим местам. По другой версии, посёлок получил название по речке Аткан, на которой он и был основан.

Статус посёлка городского типа — с 1953 года.

В 2016 году в посёлке закрыли школу и садик.

В 2020 году власти Хасынского округа решили до 1 октября переселить всех жителей Атки в посёлок Палатка.

Население

Транспорт 
Через посёлок проходит Колымская трасса — федеральная автомобильная дорога М56 «Колыма» Якутск — Магадан. Сообщение с областным центром — автобусное.

Примечания

Источники 
 Материалы сервера «Погода России» проверено 04 декабря 2010 г.

Посёлки городского типа Магаданской области
Населённые пункты Хасынского района